Вест Бенд има више значења:
 Вест Бенд (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Вест Бенд (Висконсин), град у америчкој савезној држави Висконсин